Byron Dafoe (né en 1971), footballeur anglais ;
 Frances Dafoe (1929–2016), patineuse artistique canadienne ;
 Willem Dafoe (né en 1955), acteur, scénariste et coproducteur américain.

Voir aussi